Ing 3 är en svensk regementsbeteckning (Ingenjörsregemente 3) som kan syfta på:
Signalregementet (Sverige) (1902–1937)
Bodens ingenjörregemente (1937–2000, inofficiellt 2000–2004)